Stefán Kristjánsson ist der Name folgender Personen:

* Stefán Kristjánsson (Skirennläufer) (1924–1990), isländischer Skirennläufer
 Stefán Kristjánsson (Schachspieler) (1982–2018), isländischer Schachspieler